Ивановице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Краковский повят, Малопольское воеводство. Административным центром гмины является село Ивановице-Влосцяньске. 

Население — 8 220 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бискупице
 Целины
 Дамице
 Домярки
 Гжегожовице-Мале
 Гжегожовице-Вельке
 Ивановице-Дворске
 Ивановице-Влосцяньске
 Стары-Красенец
 Красенец-Закупны
 Лесенец
 Машкув
 Нарама
 Посквитув
 Посквитув-Стары
 Пшестаньско
 Сецеховице
 Сулковице
 Видома
 Владыслав
 Загае
 Залесе
 Жерковице

Соседние гмины 
 Гмина Голча
 Гмина Коцмыжув-Любожица
 Гмина Михаловице
 Гмина Скала
 Гмина Сломники
 Гмина Зелёнки

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства